Awraham Kalfon – izraelski polityk
 Jean-Pierre Kalfon – francuski aktor